Martinelli es un apellido de origen italiano que  puede hacer referencia a:

Gabriel Martinelli (n. 2001),futbolista brasileño.
Martinelli's, marca de bebidas alcohólicas.